Душі () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Душі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре